Svetovni pokal v smučarskih poletih 1995 je bila peta uradna sezona svetovnega pokala v smučarskih poletih nagrajena z malim globusom kot del iste sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar

Moški

Lestvica

Smučarski poleti

Pokal narodov neuradno

Sklici in opombe 

1995 v športu
1995